Грамада се може односити на:

Грамада (Бујановац), сеоско насеље у општини Бујановац, у Пчињском управном округу или
Грамада (планина), планина која се још зове и Црквена планина или Плана
Грамада (град), град и седиште истоимене општине у Бугарској
Општина Грамада, општина на северозападу Бугарске, у Видинској области
Грамада (Сврљиг), планински превој у западном делу Сврљишких планина, који повезује Нишку и Сврљишку котлину